Pink Lady peut désigner :

 Pink Lady, variété de pommes à croquer ;
 Pink Lady, groupe de musique japonais ;
 Pink Lady, cocktail à base de gin et de sirop de grenadine ;
 The Pink Lady, bombardier allié de la Seconde Guerre mondiale.